LD3 (luchtvaart), een containervariant unit load device, waarmee vracht in vliegtuigen wordt geladen.
 LD3 (geneeskunde), een melkzuurdehydrogenase, een tetrameer eiwit dat vooral voorkomt in witte bloedcellen. Ook bekend als H2M2.